Papenberg steht für:
 Papenberg (Haldensleben), Wohnplatz der Stadt Haldensleben in Sachsen-Anhalt
 Papenberg (Bad Harzburg), ein 408,9 Meter hoher Berg am Südwestrand von Bad Harzburg
 Hans Papenberg (1915–1977), deutscher Kommunalpolitiker aus Bremen (SPD)

Siehe auch:
 Papenberge
 Papenberg-Instrument, ein Messgerät auf U-Booten